Eva und Adam steht für:

 Eva und Adam (1973), vierteiliger deutscher Fernsehfilm von Horst E. Brandt
 Eva und Adam (Fernsehserie), schwedische Fernsehserie (1999–2001)
 Eva und Adam – Vier Geburtstage und ein Fiasko, schwedischer Film von Catti Edfeldt (2001)

Siehe auch:
 Adam und Eva (Begriffsklärung)